Гликман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Гликман, Борис Фомич (1924—2010) — учёный в области гидродинамики, доктор технических наук, профессор.
 Гликман, Виктор Яковлевич (псевдонимы Ирецкий, Старозаветный, Ириксон; 1882—1936) — русский писатель, журналист, критик.
 Гликман, Гавриил Давидович (1913—2003) — художник и скульптор.
 Гликман, Григорий Ефимович (1898—1973) — американский живописец, художник-график.
 Гликман, Давид Иосифович (1874—1936) — российский журналист, драматург, переводчик и редактор, сценарист, брат С.-М. И. Гликмана.
 Гликман, Иосиф Залманович (1930—2016) — педагог и преподаватель МГПИ, макаренковед. 
 Гликман, Ирма (Эйдельман, 1930—2017) — американский экономист, профессор.
 Гликман, Исаак Давыдович (1911—2003) — театровед и педагог, либреттист, брат Г. Д. Гликмана.
 
 Гликман, Марк Михайлович (род. 1987) — актёр.
 Гликман, Сергей Абрамович (1892—1966) — советский химик-органик, брат Т. А. Гликмана.
 Гликман, Соломон-Матус Иосифович (1870—?) — российский врач, публицист.
 Гликман, Тимофей Абрамович (псевдоним Тимофей Грек; 1882—1933) — переводчик, филолог-эллинист, фотограф.